Het bestuur van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie: Heren XVII
De groep van Nederlandse bestuurders die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten en daar discussieerden over partijpolitieke vernieuwing voor na het einde van de oorlog: Heeren Zeventien (politiek)
Een naoorlogs opgericht genootschap, waar de machtigste bestuurders uit bedrijfsleven en overheid uit Friesland lid van zijn en welke jaarlijks in het geheim bijeenkomen: Heeren Zeventien Friesland